Czindery László (18. század) alispán
 Czindery László (1792–1860) udvari tanácsos